Il singolare del torneo di tennis Estoril Open 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Isabel Cueto che ha battuto in finale 7–6, 6–2 Sandra Cecchini.

Teste di serie

 n/a
  Barbara Paulus (quarti di finale)
  Isabel Cueto (campionessa)
  Sandra Cecchini (finale)

 Judith Wiesner (secondo turno) 
 Regina Rajchrtová (quarti di finale) 
 Patricia Tarabini (semifinali) 
 Laura Garrone (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 1989